2502 Nummela – asteroide della fascia principale
 Satu Silja Päivikki Mäkelä-Nummela – tiratrice a volo finlandese
 Nummela – centro abitato del comune finlandese di Vihti